Cette page répertorie les articles concernant des personnes portant le nom de Guillaume de Chanaleilles dans leur titre :

 Guillaume  de Chanaleilles (fin du ), participa à la Première croisade aux côtés du comte de Toulouse Raymond IV, dit Raymond de Saint-Gilles.
 Guillaume II de Chanaleilles, (milieu du ), chevalier du Temple, favori du roi de France Louis VII pour succéder au poste de maître de l'Ordre en 1154 à Bernard de Tramelay — mort l'année précédente devant Ascalon — vit son élection contrée par André de Montbard (10??-1156) — le dernier des neuf premiers chevaliers fondateurs de l'Ordre — qui accepta sa nomination pour empêcher le contrôle de l'Ordre par le roi.
 Guillaume III de Chanaleilles, (début du ), seigneur de Chanaleilles, qui fut à l'origine de la Famille de Chanaleilles.

Guillaume de Chanaleilles fut le cinquième grand maître d'une société secrète, le Prieuré de Sion (canular créé vers 1960).